Центр астрономических данных в Страсбурге () — электронное хранилище данных, которое собирает и распространяет астрономическую информацию. Центр был создан в 1972 году под названием Centre de Données Stellaires. Услуги, предоставляемые в настоящее время онлайн и на компакт-дисках, включают:
 SIMBAD — база данных астрономических объектов.
 VizieR — служба доступа к астрономическим каталогам.
 Aladin — интерактивный атлас неба.

На 27 ноября 2010 года через CDS были доступны 9591 каталогов, в том числе:
 8971 доступны онлайн (в виде файлов ASCII или FITS)
 8608 доступны также через службу VizieR.

Ссылки 
 Веб-сайт CDS

Примечания 

Астрономические каталоги
Появились в 1972 году во Франции
Базы данных по астрономии
Страсбург